Un festival est une manifestation à caractère festif.

Arts

Cinema 
 Festival, un film italien réalisé par Pupi Avati, sorti en 1996.
 Festival, un film sud-coréen réalisé par Im Kwon-taek, sorti en 1996.
 Festival est un film britannique réalisé par Annie Griffin en 2005.

Musique 
 Festival est une maison de disques active dans les années 1960.
 Festival est un album musical de Santana sorti en 1977.

Télévision 
 Festival, série télévisée (1964).
 Festival est l'ancien nom de la chaîne France 4.

Littérature 
 Le Festival est une nouvelle de Howard Phillips Lovecraft publiée en 1925.

Informatique 
  est un logiciel.
Homonymie de titre